Frank Grimes (1947) – attore irlandese
 Frank Grimes – personaggio della serie televisiva I Simpson